Province du Houet är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Hauts-Bassins, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Houet är platt.

Följande samhällen finns i Province du Houet:

 Bobo-Dioulasso
 Diaradougou
 Kogoué
 Noumousso
 Sokourani

I övrigt finns följande i Province du Houet:

 Vattendrag:
 Bango (ett periodiskt vattendrag)
 Bingbélé (ett periodiskt vattendrag)
 Dama (ett periodiskt vattendrag)
 Dia (ett periodiskt vattendrag)
 Farakoba (ett periodiskt vattendrag)
 Filaworo (ett periodiskt vattendrag)
 Gbé (ett periodiskt vattendrag)
 Guénako (ett periodiskt vattendrag)
 Kiéné (ett vattendrag)
 Kodiala (ett periodiskt vattendrag)
 Kodonou (ett vattendrag)
 Koin (ett periodiskt vattendrag)
 Koulo (ett periodiskt vattendrag)
 Leyessa (ett vattendrag)
 Maranjo (ett periodiskt vattendrag)
 Niamé (ett periodiskt vattendrag)
 Pan (ett periodiskt vattendrag)
 Sahagbeye (ett periodiskt vattendrag)
 Sanioro (ett periodiskt vattendrag)
 Sienhoro (ett periodiskt vattendrag)
 Sinhin (ett vattendrag)
 So (ett periodiskt vattendrag)
 Sogoyofia (ett periodiskt vattendrag)
 Sourouté (ett vattendrag)
 Soyo (ett vattendrag)
 Sumi (ett vattendrag)
 Suo (ett periodiskt vattendrag)
 Suo (ett periodiskt vattendrag)
 Tawé (ett periodiskt vattendrag)
 Tété (ett vattendrag)
 Tolé (ett vattendrag)
 Wé (ett periodiskt vattendrag)
 Yakouba (ett periodiskt vattendrag)
 Yengué (ett periodiskt vattendrag)

 Insjöar:
 Mare aux Hippopotames (en sjö)

 Kullar:
 Kanso (en kulle)
 Kantolo (en kulle)
 Tonvo (en kulle)

 Dalar:
 Dogoma (en ravin)

Omgivningarna runt Province du Houet är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Houet är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Hauts-Bassins